Агаскыр:

 Агаскыр — деревня в Орджоникидзевском районе Хакасии.
 Агаскыр — озеро в долине Чёрного Ию́са в Орджоникидзевском районе, Хакасия.